Alfarcito bezeichnet

 El Alfarcito, auch Alfarcito oder Cerro El Alfarcito genannt, ein Dorf im Departamento Iruya in der Provinz Salta in Argentinien.
 Cerro El Alfarcito, einen Berg in der Nähe des gleichnamigen Dorfes Cerro El Alfarcito im Departamento Iruya in der Provinz Salta in Argentinien.